Цветина (Пазарџик, 29. октобар) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови

Спољашње везе 

Бугарске певачице
Поп-фолк певачи